Malva arbórea puede referirse a:
 El nombre común de la planta Alcea rosea.
 El nombre común de la planta Lavatera arborea.